Urpilainen ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Urpilainen (* 1975), finnische Politikerin
 Pirjo Urpilainen (* 1978), finnische Biathletin